Bujanowo – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu miejskim Krasninskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim.
 Bujanowo – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim.
Bujanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.